Hübler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hübler (1957–2018), deutscher Physiker
 Anna Hübler (Politikerin) (1876–1923), deutsche Sozialdemokratin und Abgeordnete der Weimarer Nationalversammlung
 Anna Hübler (1885–1976), deutsche Eiskunstläuferin
 Balthasar Hübler (1788–1866), deutscher Politiker, Bürgermeister von Dresden, MdL
 Carl Heinrich Hübler (1822–1893), deutscher Hornist
 Gerhard Hübler (1919–1999), deutscher Fußballspieler
 Jens Hübler (* 1961), deutscher Leichtathlet (DDR)
 Johann Alexander Hübler-Kahla (1902–1965), deutscher Filmschaffender
 Karlheinz Hübler (* 1971), österreichischer Fußballspieler
 Karl-Hermann Hübler (* 1933), deutscher Raumplaner und Hochschullehrer
 Klaus Karl Hübler (1956–2018), deutscher Komponist

 Rolf Hübler (1956–2013), deutscher Endurosportler
 Rudolf Hübler (1886–1965), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Douglas Huebler (1924–1997), US-amerikanischer Konzeptkünstler